Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2013 проходили в рамках Світового Туру ATP 2013.

Чинним чемпіоном був Ніколас Альмагро, але не зміг захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі його переміг Давід Налбандян.

Рафаель Надаль здобув титул, у фіналі перемігши Налбандяна з рахунком 6-2, 6-3.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Рафаель Надаль (Чемпіон)
  Ніколас Альмагро (чвертьфінал)
  Хуан Монако (2-ге коло)
  Жеремі Шарді (2-ге коло)

  Томаз Беллуччі (2-ге коло)
  Фабіо Фоніні (1-ше коло)
  Пабло Андухар (2-ге коло)
  Альберт Рамос (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Рікардо Мелло (1-ше коло)
  Рафаель Надаль (Чемпіон)

  Томмі Робредо (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Гільєрме Клезар (1-ше коло)
  Хорхе Агілар (1-ше коло)

<ol start="3">
  Жоао Соуза (2-ге коло)'''</li>
  Пауль Капдевіль (2-ге коло)
</ol>

 Щасливий лузер 

  Мартін Алунд (півфінал)''

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Brasil Open
Світовий Тур ATP 2013